Гипнос:
 Гипнос — в древнегреческой мифологии персонификация сна, божество сна, сын Нюкты и Эреба.
 «Гипнос» — рассказ американского писателя Г. Ф. Лавкрафта, написанный в марте 1922 года.
 (14827) Гипнос — небольшой околоземный астероид из группы аполлонов, характеризующийся сильно вытянутой орбитой.

См. также 
 Гипноз